В этой статье представлен список известных людей, умерших в 1331 году.
''См. также: :Категория:Умершие в 1331 году

Январь 
 11 января — Пшемысл Глоговский — Князь Глогува (1318—1331)
 14 января — Одорико Порденоне — один из самых знаменитых путешественников средневековья, посетивший Индию, Суматру и Китай. Святой римско-католической церкви.

Февраль 
 11 февраля —  — епископ Вердена (1312—1331)

Март 
 1 марта — Елена (Олена) — великая княгиня-инокиня, первая жена князя Московского и Великого князя Владимирского Ивана I Калиты.
 27 марта — Ги VII — виконт Лиможа (1314—1317), граф Пентьевра (1312—1331)
  — кардинал-епископ Порто-Санта Руфина (1328—1331), канцлер Франции (1316—1317)

Апрель 
 9 апреля — Кунигунда Польская — дочь короля Польши Владислава I Локетека, княгиня-консорт Свидницкая (1322—1326) как жена Бернарда Свидницкого, герцогиня-консорт Саксонии (1328—1330), как жена Рудольфа I
 17 апреля —  — граф Оксфорд (1296—1331)
 18 апреля — Невилл, Ранульф, 1-й барон Невилл из Рэби — барон Невилл из Рэби (1282—1295), первый барон Невилл из Рэби (1295—1331)

Май 
 12 мая —  — австрийский религиозный писатель
 23 мая —  — епископ Кура (1325—1331)

Июнь 
  — деспот Романии (1319—1331)

Август 
 3 августа —  — князь-епископ Хильдесхайма (1319—1331)
  — французский кардинал-дьякон de S. Maria in Portico Octaviae (1305—1331)
 Абу Саид Усман II — маринидский султан Марокко (1310—1331)

Сентябрь 
 28 сентября —  — епископ Байё (1312—1324), архиепископ Реймса (1324—1331)

Октябрь 
 6 октября 
Жанна Дивион — французская авантюристка, дочь дворянина из кастелянства Бетюн. Была обвинена в подлоге – составлении фиктивных документов для тяжбы из-за графства Артуа и сожжена заживо.
  — епископ Шлезвига (1308—1331)
 16 октября — Деодато Орланди — итальянский художник.
 17 октября —  — епископ Суассона (1313—1331)
 27 октября — Абу-ль-Фида — арабский историк и географ из курдского рода Айюбидов, эмир Хамы (Сирия) (1310—1331)

Ноябрь 
 11 ноября — Стефан Урош III Дечанский — король Сербии (1322—1331)
 18 ноября —  — граф Катценельбогена (1276—1331)

Декабрь 
 16 декабря — Мортимер, Эдмунд, 1-й барон Мортимер — барон Мортимер (1331)
 30 декабря — Бернар Гуи — французский инквизитор, епископ Лодева (1324—1331), писатель

Дата неизвестна или требует уточнения 
 Алаэддин-паша — сын Османа I, первый великий визирь Османской империи (1320—1331)
 Александр Васильевич — князь Суздальский (1309—1331), Великий князь Владимирский (1328—1331)
 Алина де Браоз — баронесса-консорт Моубрей (1298—1322), жена Джона Моубрея, 2-го барона Моубрей
  — епископ Конкордия (1317—1331)
 Беатриса Савойская — дочь графа Савойского Амадея V — герцогиня-консорт Каринтии и Крайны (1328—1331), как жена Генриха Хорутанского 
  — епископ Содора и Мэна (1327 x 1328–1331), канцлер Шотландии (1306 x 1308–1328)
  — граф Дрё (1329—1331)
 Елизавета Сербская — дочь короля Сербии Стефана Драгутина, банесса-консорт Боснии (1283—1314), жена Степана Котромана
  — епископ Шверина (1322—1331)
 Матильда де Эно — княгиня Ахейская и Морейская (1313—1318)
 Николай Страсбургский — средневековый богослов, доминиканский монах, преподаватель, духовный писатель, мистик; казнён по обвинению в ереси
  — граф де Марль, сеньор Касселя и Варнетона, барон д’Аллюи и де Монмирай
 Сенья ди Бонавентура — итальянский художник.
 Стюарт, Джон, 1-й граф Ангус — граф Ангус (1329—1331)
 Эдмунд Плантагенет, 2-й граф Кент — граф Кент (1330—1331)

См. также 
 Список умерших в 1330 году
 Список умерших в 1332 году
 
1331